

Geografia 
 Drémil-Lafage – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Garonna nella regione dell'Occitania
 Lafage – comune francese situato nel dipartimento dell'Aude nella regione dell'Occitania
 Lafage-sur-Sombre – comune francese situato nel dipartimento della Corrèze nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Georges de Lafage-Laujol (1830-1858) – pittore e litografo francese
 Juste Adrien Lafage (1801-1862) – musicologo e musicista francese
 Léon Lafage (1874-1953) – scrittore francese
 Pierre de Lafage (1450-1550) – compositore francese
 Raymond Lafage (1656-1684) – disegnatore e incisore francese